Michael Begley ist der Name folgender Personen:

* Michael Begley (Ruderer) (1872–1938), US-amerikanischer Ruderer
 Michael Begley (Politiker) (1932–2012), irischer Politiker
 Michael Joseph Begley (1909–2002), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von Charlotte